Захратка може бити:

 Захратка (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Захратка (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република